Јевреји — припадници батаљона „1300 каплара” јесу 34 Јевреја међу 1.321 припадником овог прослављеног тзв. Скопског ђачког батаљона „1.300 каплара”, недошколованих официра који су 1914. године послати као појачање Првој српској армији у Колубарској бици.

Списак имена 34 Јевреја у батаљону „1.300 каплара” 
Јевреји који су били припадници прослављеног скопског батаљона „1.300 каплара” у Првом светском рату, од којих су двојица погинула:
Ако се зна, према пописима, да је 1914. године у Србији од око 4 милиона становника, било нешто преко 5.000 Јевреја, што је око 0,15 посто укупног броја становника Србије, а да је у батаљону „1.300 каплара” било 2,5 посто Јевреја, то указује да је Јевреја у српској војсци у отаџбинском рату било петнаест (15) пута више од њиховог укупног броја у уделу становништва у Србији.

Референце

Спољашње везе 

 Јеврејски историјски музеј
Јеврејска дигитална библиотека

1914.
Јевреји у Србији
Батаљони војске Србије
Први светски рат
1300 каплара